Le mot Nacimiento peut signifier : 
Nacimiento (Almería), une commune d’Espagne, dans la province d'Almería, communauté autonome d'Andalousie.
Nacimiento (Chili), une commune chilienne située dans la province de Biobío, région du Biobío.

Voir aussi
 El Nacimiento del Hombre Nuevo, sculpture à Séville en Espagne.
 Nacimientos, un volcan d'Argentine.